Lanzarote bezeichnet:
 Lanzarote, nordöstlichste der sieben großen Kanarischen Inseln
 Lanzarote (Weinbaugebiet), spanisches Weinbaugebiet
 Lanzarote (Erzählung), Erzählung des französischen Autors Michel Houellebecq

Siehe auch: